Симеон Щерев може да се отнася за:

 Симеон Щерев (1943 – 2020) – музикант;
 Симеон Щерев (р. 1959) – борец;
 Симеон Щерев (р. 1985) – футболист.